«Work from Home» — песня, записанная американской группы Fifth Harmony, и выпущенная с их 2-го студийного альбома 7/27 26 февраля 2016 года лейблами Epic, Syco и Sony в качестве первого сингла при участии хип-хоп исполнителя Ty Dolla Sign. Песня была написана Joshua Coleman, Jude Demorest, Tyrone Griffith, Jr., Alexander Izquierdo, Brian Lee; продюсеры Joshua Coleman и Dallas Koehlke. Видеоклип получил премию на MTV Video Music Awards 2016 года в категории Лучшее совместная работа.

Журнал Billboard включил «Work from Home» в список 100 лучших поп-песен 2016 года на позиции № 8 («100 Best Pop Songs of 2016»).
Редактор журнала Rolling Stone Роб Шеффилд включил «Work from Home» в список 50 лучших песен 2016 года на позиции № 8 («50 Best Songs of 2016»).
Журнал Time также назвал «Work from Home» одной из лучших песен года: позиция № 5 в списке 10 лучших песен 2016 года («The Top 10 Best Songs»)<ref>{{Cite web |url=http://time.com/4575319/top-10-best-songs-2016/ |title=Best Songs 2016: The Sound' and 'No Woman' |access-date=2016-12-19 |archive-date=2016-12-19 |archive-url=https://web.archive.org/web/20161219175226/http://time.com/4575319/top-10-best-songs-2016/ |deadlink=no }}</ref>.

 Коммерческий успех 
Песня заняла позицию № 4 в американском хит-параде Billboard Hot 100 (дебютировав на позиции № 12 в мае 2016 года). «Work from Home» также достиг позиции № 1 в Mainstream Top 40, № 25 в чарте Dance Club Songs, № 18 в Adult Top 40.
К октябрю 2016 года тираж сингла превысил 1,4 млн копий в США.

 Музыкальное видео 
24 мая 2016 года было выпущено видео на сингл «Work from Home» на канале Vevo. Режиссёром выступила Ханна Люкс Дэвис (Hannah Lux Davis'').
Музыкальное видео получило премию на церемонии MTV Video Music Awards (2016) в категории Лучшее совместная работа (Best Collaboration Video).
Видео стало самым популярным в 2016 году собрав миллиард просмотров.

Награды и номинации

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации 

!scope="col" colspan="3"| Streaming
|-

Источники

Ссылки 
 Видео на сайте youtube.com

Синглы 2016 года
Песни по алфавиту
Песни 2016 года
Синглы Epic Records
Песни Fifth Harmony
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Песни, написанные Брайаном Ли
Песни Ty Dolla Sign